Sezóna 1991/1992 byla 75. sezonou NHL. Vítězem Stanley Cupu se stal tým Pittsburgh Penguins. Poprvé se zúčastnil tým San Jose Sharks, a tak byla NHL poprvé od roku 1979 rozšířena.

Konečné tabulky základní části

Play off

Ocenění

Související články 
 Soupisky týmů NHL v sezóně 1991/1992

Externí odkazy 
Nejlepší v sezóně - Databáze NHL

Sezóny NHL
Lední hokej v roce 1991
Lední hokej v roce 1992